HGJ est un sigle qui peut désigner :
 Hôpital général juif, un hôpital universitaire de l'Université McGill situé à Montréal, au Québec, Canada ;
 Heat Guy J, un anime de 26 épisodes, créé par Kazuki Akane.